Helsingborg (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Helsingborg (stad), de hoofdstad van deze gemeente in Zweden.